Svezia
 Rissne – sobborgo di Sundbyberg
 Rissne – stazione della metropolitana di Stoccolma